George Anderson peut désigner :
 George Frederick Anderson (1793-1876), violoniste britannique et Maître de musique de la reine ;
 George T. Anderson (1824-1901), dit Tige, brigadier général des États confédérés d'Amérique ;
 George Burgwyn Anderson (1831-1862), brigadier général des États confédérés d'Amérique ; 
 Georges Anderson (1933-), acteur.